Harry Lundahl kan syfta på:

Harry Lundahl (musiker) (1896–1961), kompositör och musiker.
Harry Lundahl (fotbollsspelare) (1905–1988), fotbollsspelare och journalist.